Виньтхань () — вьетнамский топоним:
 Виньтхань — уезд в провинции Биньдинь.
 Виньтхань — город в уезде Виньтхань, провинция Биньдинь.
 Виньтхань — уезд в провинции Кантхо.
 Виньтхань — город в уезде Виньтхань, провинция Кантхо.
 Виньтхань () — община в уезде Йентхань, провинция Нгеан.
 Виньтхань () — община в уезде Лапво, провинция Донгтхап.
 Виньтхань — община в уезде Зёнгрьенг, провинция Кьензянг.